Edward B. Montgomery, voormalig staatssecretaris van Arbeid van de Verenigde Staten,
Edward E. Montgomery, een Amerikaans componist,
Edward S. Montgomery, een journalist die in 1951 de Pulitzer Prize won.